Santa Cruz de Grío kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de Grío (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Santa Cruz de Grío (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar